«Сын Зорна» () — американский ситком с элементами анимации, премьера которого состоялась на телеканале Fox 11 сентября 2016 года.

11 мая 2017 года Fox закрыл сериал после одного сезона.

Сюжет 
Герой-варвар Зорн из фантастической страны Зефирия после десяти лет странствий и приключений возвращается в Калифорнию, чтобы воссоединиться со своей бывшей женой Эди и взрослым сыном Аланом.

В ролях 
 Шерил Хайнс — Эди Беннет
 Джонни Пембертон — Алангулон (Алан) Беннет
 Тим Медоуз — Крэйг Росс
 Артемис Пебдани — Линда Орвенд
 Джейсон Судейкис (голос) — Зорн

Список эпизодов 

 Возвращение в округ Ориндж
 Защитник подростковой любви
 Война за рабочее место
 Воин выходного дня
 Вкус Зефирии
 Сказка о двух Зорнах
 Битва благодарения
 Возвращение собутыльника
 Война на Графельнике
 Радиоактивная бывшая девушка
 Битва самопринятия
 В поисках Крейга
 Да здравствует сын Зорна

Производство 
Шоу было создано Ридом Эгнью и Элаем Джорни, который также написали сценарий к пилотному эпизоду, режиссёром которого выступил Эрик Аппель. Изначально Эгнью и Джорни должны были быть со-шоураннерами, однако после заказа сериала каналом Fox Эгнью покинул свой пост и стал со-исполнительным продюсером. Он был заменён Салли Маккенна, а в апреле 2016 года она стала единственным шоураннером сериала, когда Джорни также покинул проект.

В июле 2015 года было объявлено, что Артемис Пебдани и Тим Медоуз получили роли в планирующемся сериале, а в ноябре того же года к актёрскому составу присоединились Джейсон Судейкис, Шерил Хайнс и Джонни Пембертон.

Критика 
Сериал «Сын Зорна» получил смешанные отзывы критиков. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes сериал держит 58 % «свежести», что основано на 38-и отзывах критиков со средним рейтингом 5,2 из 10. Критический консенсус сайта гласит: «„Сын Зорна“ получает очки за оригинальность, талантливый актёрский состав и периодически удачные шутки, однако этого не достаточно, чтобы неперспективный сюжет смог поддержать интересную задумку». На Metacritic сериал получил 56 баллов из ста на основе 18-ти «смешанных и средних» рецензий.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2016 году
Телесериалы на английском языке
Программы телеканала Fox
Телесериалы США в жанре фэнтези
Телесериалы-ситкомы США
Мультсериалы-ситкомы
Flash-анимация
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Калифорнии
Телесериалы Fox Television Studios
Телесериалы США, завершённые в 2017 году